Kaule bezeichnet:

 Kaule (Alt Refrath), Ortschaft im Stadtteil Alt Refrath von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Kaule (Bergisch Gladbach), Stadtteil von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Kaule (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil von Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kaule (Bagmati), Dorf in der nepalesischen Verwaltungszone Bagmati
 Kaule (Narayani), Dorf in der nepalesischen Verwaltungszone Narayani
 Kaule (Paffrath), ehemalige Ortschaft im Ortsteil Paffrath von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Kaule (Sagarmatha), Dorf in der nepalesischen Verwaltungszone Sagarmatha
 Kaule (Buch), der Titel eines Kinderbuchs von Alfred Wellm
 Kaule (Film), Verfilmung des Kinderbuchs

Kaule ist der Familienname folgender Personen:

 Giselher Kaule (* 1942), emeritierter Professor für Landschaftsplanung und Landschaftsökologie an der Universität Stuttgart
 Gustav Kaule (1859–1945), deutscher Politiker (Handwerkerbund), MdL Schaumburg-Lippe
 Otto Kaule (1870–1948), deutscher Landschaftsmaler (Thiendorf)
 Liesel Kipp-Kaule (1906–1992), deutsche Gewerkschaftssekretärin und Mitglied des Bundestages 1949–1965